a  Croàcia
 Selce (Croàcia)

a  Eslovàquia
 Selce (Banská Bystrica), poble del districte de Banská Bystrica, a la regió de Banská Bystrica
 Selce (Krupina), poble del districte de Krupina, a la regió de Banská Bystrica
 Selce (Poltár), poble del districte de Poltár, a la regió de Banská Bystrica

a  Eslovènia
 Selce (Lenart)
 Selce (Litija)
 Selce (Lukovica)
 Selce (Pivka)
 Selce (Tolmin)
 Selce (Vojnik)

Pàgines de desambiguació